The Ladder — восемнадцатый студийный альбом прогрессив-рок-группы Yes, выпущенный 20 cентября 1999 года.

Список композиций

Участники записи 
 Джон Андерсон — lead vocals
 Стив Хау — lead and acoustic guitars, steel, mandolin, backing vocals
 Билли Шервуд — guitars, backing vocals
 Крис Сквайр — bass, backing vocals
 Алан Уайт — drums, percussion, backing vocals
 Игорь Хорошев — keyboards, backing vocals

 Приглашённые музыканты
 Randy Raine-Reusch — world instruments
 Rhys Fulber — dance loops

The Marguerita Horns:
 Tom Keenlyside — piccolo, tenor saxophone on «Lightning Strikes»
 Derry Burns — trumpet on «Lightning Strikes»
 Rod Murray — trombone on «Lightning Strikes»
 Tom Colclough — alto saxophone on «Lightning Strikes»
 Neil Nicholson — tuba on «Lightning Strikes»

Альбомы, оформленные Роджером Дином
Альбомы Eagle Records
Альбомы Yes
Альбомы прогрессивного рока